RBS steht als Abkürzung für:
 Orbost, IATA-Code des australischen Flughafens
 RBS15, schwerer Antischiffsflugkörper vom schwedischen Hersteller Saab Bofors Dynamics
 Red Bull Salzburg
 EC Red Bull Salzburg, Eishockeyverein
 FC Red Bull Salzburg, Fußballverein
 Regional Bus Stuttgart, Omnibusgesellschaft mit Sitz in Stuttgart
 Regionalverkehr Bern–Solothurn, Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs im Raum Bern-Solothurn in der Schweiz
 Resource breakdown structure (deutsch: Ressourcenstruktur/Einsatzmittelstrukturplan), eine hierarchische Liste von Ressourcen im Projektmanagement
 Ribosomen-Bindungsstelle, ein Fachausdruck aus der Genetik
 Robotsystem 70, ein schwedisches, schultergestütztes Kurzstrecken-Boden-Luft Lenkwaffensystem 
 Royal Bank of Scotland, weltweit agierende Großbank mit Sitz in Edinburgh
 Rundenbasiertes Strategiespiel, Spiele, bei denen die Aktionen der Spieler in einzelnen Runden ausgeführt werden
 Russki biografitscheski slowar (Русский биографический словарь / Russkij biografičeskij slovar) Russisches biographisches Wörterbuch (Abk. РБС)
 Rutherford Backscattering Spectrometry, Methode zur Untersuchung von oberflächennahen dünnen Schichten mit Hilfe von Ionenstrahlen
 Bahnhof Bad Schönborn Süd nach DS 100
 Wirtschaftshochschule Riga

Abkürzung